Санта-Круш-даш-Флореш:

 Санта-Круш-даш-Флореш — муниципалитет в Португалии, входит в округ Азорские острова. 
 Санта-Круш-даш-Флореш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.